Brisebarre ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard-Louis-Alexandre Brisebarre (1818–1871), französischer Theaterdichter
 Gilles Brisebarre (vor 1179–1220/1253), Herr von Blanchegarde

 Johann Brisebarre († um 1240), Herr von Caesarea, siehe Johann von Caesarea
 Rudolf Brisebarre († nach 1265), Herr von Blanchegarde